Se også 7 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Sport

Eksterne henvisninger 

 

07
Artikler om enkelte år